Le terme Qbert peut désigner les caractères suivants :

Q*bert, un jeu vidéo classique des bornes d'arcade dont le titre de travail, Snots and Boogers (Morve et Crottes de nez en anglais), aurait pu compromettre son succès ;
DJ Qbert, un disc-jockey .